Osoby noszące nazwisko Baczkowski:
 Bogusław Baczkowski (ur. 1951) – polski chirurg ortopeda
 Krzysztof Baczkowski (ur. 1938) – polski historyk
 Michał Baczkowski (ur. 1969) – polski historyk
 Mieczysław Baczkowski (1898–1973) – polski wojskowy

Geografia:
 Staw Baczkowski – sztuczny zbiornik wodny w Poznaniu